

Miejscowości w Wielkiej Brytanii 
 Preston – ośrodek administracyjny hrabstwa Lancashire w Anglii
 Preston (Cotswold) – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
 Preston – miejscowość w hrabstwie Dorset (Anglia)
 Preston – miejscowość w hrabstwie East Riding of Yorkshire (Anglia)
 Preston – miejscowość w hrabstwie East Sussex (Anglia)
 Preston (Forest of Dean) – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia) 
 Preston – miejscowość w hrabstwie Hertfordshire (Anglia)
 Preston – miejscowość w hrabstwie Wielki Londyn (Anglia)
 Preston (Lyneham and Bradenstoke) – miejscowość w Wiltshire (dystrykt), w hrabstwie Wiltshire (Anglia)
 Preston – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)
 Preston (Ramsbury) – miejscowość w Wiltshire (dystrykt), w hrabstwie Wiltshire (Anglia)
 Preston – miejscowość w hrabstwie Rutland (Anglia)
 Preston – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Preston – miejscowość w Teignbridge, w hrabstwie Devon (Anglia)
 Preston (Torbay) – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)
 Preston – miejscowość w hrabstwie Tyne and Wear (Anglia)
 Preston by Wingham – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)
 Preston-le-Skerne – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia)
 Preston-next-Faversham – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)
 Preston on Stour – miejscowość w hrabstwie Warwickshire (Anglia)
 Preston-on-Tees – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia)
 Preston on the Hill – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia) 
 Preston on Wye – miejscowość w hrabstwie Herefordshire (Anglia)  
 Preston-under-Scar – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Preston St Mary – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)
 Preston upon the Weald Moors – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Preston Bagot – miejscowość w hrabstwie Warwickshire (Anglia) 
 Preston Fields – miejscowość w hrabstwie Warwickshire (Anglia)
 Preston Green – miejscowość w hrabstwie Warwickshire (Anglia)
 Preston Bissett – miejscowość w hrabstwie Buckinghamshire (Anglia) 
 Preston Bowyer – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia) 
 Preston Brockhurst – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia) 
 Preston Brook – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia) 
 Preston Candover – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia) 
 Preston Capes – miejscowość w hrabstwie Northamptonshire (Anglia) 
 Preston Crowmarsh – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia) 
 Preston Deanery – miejscowość w hrabstwie Northamptonshire (Anglia)  
 Preston Grange – miejscowość w North Tyneside, w hrabstwie Tyne and Wear (Anglia) 
 Preston Gubbals – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia) 
 Preston Marsh – miejscowość w hrabstwie Herefordshire (Anglia) 
 Preston Montford – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Preston Patrick – miejscowość w hrabstwie Kumbria (Anglia)
 Preston Plucknett – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia) 
 Preston Richard – civil parish w hrabstwie Kumbria (Anglia)
 Preston Wynne – miejscowość w hrabstwie Herefordshire (Anglia)
 East Preston – miejscowość w hrabstwie East Sussex (Anglia)
 Great Preston – miejscowość w Leeds, w hrabstwie West Yorkshire (Anglia)
 Great and Little Preston – civil parish w hrabstwie West Yorkshire (Anglia)
 Little Preston – ujednoznaczniająca
 Long Preston – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Iwerne Stepleton – miejscowość w hrabstwie Dorset (Anglia)

Miejscowości w USA 
 Preston – miejscowość w stanie Connecticut, w hrabstwie New London
 Preston – miejscowość w stanie Georgia, w hrabstwie Webster
 Preston – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Franklin
 Preston – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Jackson
 Preston – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Pratt
 Preston – miejscowość w stanie Maryland, w hrabstwie Caroline
 Preston – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Fillmore
 Preston – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Hickory
 Preston – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Richardson
 Preston – jednostka osadnicza w stanie Nevada, w hrabstwie White Pine
 Preston – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chenango
 Preston – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Grayson
 Preston – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Adams
 Preston – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Trempealeau
 Lake Preston – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Kingsbury
Gminy w USA:
 Preston (ang. Preston Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie New London
 Preston (ang. Preston Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Richland
 Preston (ang. Preston Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Plymouth
 Preston (ang. Preston Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Fillmore
 Preston (ang. Preston Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Jasper
 Preston (ang. Preston Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Platte
 Preston (ang. Preston Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chenango
 Preston (ang. Preston Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ransom
 Preston (ang. Preston Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Wayne
 Preston (ang. Preston Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brookings
 Preston (ang. Preston Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Adams
 Preston (ang. Preston Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Trempealeau

Hrabstwa w USA 
 hrabstwo Preston (ang. Preston County) – w stanie Wirginia Zachodnia

Osoby 
 Preston Burke – fikcyjny bohater
 Preston Burpo –  amerykański piłkarz
 Preston Cloud – amerykański paleontolog i biogeolog
 Preston Foster – amerykański aktor filmowy i telewizyjny
 Preston Freeman – amerykański bokser
 Preston Lacy – aktor, scenarzysta, producent, odtwórca roli w filmie Jackass
 Preston Leslie – amerykański polityk
 Preston Sturges – amerykański reżyser i scenarzysta filmowy
 Preston Tucker – amerykański przedsiębiorca i konstruktor samochodów
 Billy Preston – ujednoznaczniająca
 Carrie Preston – amerykańska aktorka filmowa, telewizyjna i teatralna
 David Preston – kanadyjski ekonomista i dyplomata
 David Preston Thompson – szósty gubernator Terytorium Idaho w latach 1875–1876
 Douglas Preston – amerykański pisarz
 J. Preston – polski pisarz Bohdan Arct
 Jacob Alexander Preston – polityk, lekarz i rolnik amerykański związany z Partią Wigów
 James Preston – amerykański aktor i model
 Jenico Preston – brytyjski arystokrata i administrator kolonialny
 Johnny Preston – amerykański wokalista popowy
 Joe Preston – ujednoznaczniająca
 Josephine Preston Peabody – amerykańska poetka i dramatopisarka
 Kelly Preston – amerykańska aktorka filmowa
 Lee Preston – amerykański ekonomista
 Margaret Junkin Preston – poetka amerykańska
 May Wilson Preston – amerykańska malarka i ilustratorka
 Reagan Gomez-Preston – amerykańska aktorka
 Robert Preston – amerykański aktor filmowy i telewizyjny
 Ron Preston – żużlowiec amerykański
 Samuel Preston – brytyjski piosenkarz
 Sheryl Preston – kanadyjska wioślarka
 Simon Preston – brytyjski dyrygent, organista, klawesynista
 Thomas Preston – ujednoznaczniająca

Inne 
 Preston – stacja kolejowa w mieście Preston w Lancashire
 Preston North End F.C. – angielski klub piłkarski z miasta Preston w Lancashire
 City of Preston – dystrykt hrabstwa Lancashire (Anglia)
 (3792) Preston – planetoida z pasa głównego asteroid
 USS Preston – ujednoznaczniająca
 Okręg wyborczy Preston